Het seizoen 2015-2016 van Sparta Rotterdam is het 61ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club uit Spangen wist de titel te veroveren onder leiding van trainer-coach Alex Pastoor en keerde daardoor na zes jaar terug op het hoogste niveau. De ploeg stelde de titel veilig op maandag 11 april, toen op eigen veld met 3-1 werd gewonnen van Jong Ajax. De doelpunten kwamen op naam van Loris Brogno, Michel Breuer en Sherjill Mac-Donald.  Na het seizoen werden er nog gouden stieren uitgereikt aan Thomas Verhaar voor de beste speler van het seizoen, Alex Pastoor voor de beste trainer Denzel Dumfries als beste talent.

Transfers

Inkomende transfers

Uitgaande transfers

Selectie

Eerste divisie

Wedstrijden

KNVB-beker

Wedstrijden

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2016
Sparta Rotterdam